Salmanow ist der Familienname folgender Personen:

 Farman Salmanow (1931–2007), sowjetisch-russischer Geologe
 Wadim Nikolajewitsch Salmanow (1912–1978), russischer Komponist